Pellonula är ett släkte av fiskar. Pellonula ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillfiskar
Pellonula